Dálnice A10 se nachází ve více státech:

Dálnice A10 (Francie)
Dálnice A10 (Chorvatsko)
Dálnice A10 (Itálie)
Dálnice A10 (Německo)
Dálnice A10 (Rakousko)